Gary Edward Smith (né le  à Ottawa, en Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but. Gary Smith est le frère du joueur de la LNH, Brian Smith.

Biographie 
Fils de Des Smith qui remporte la coupe Stanley en 1941 avec les Bruins de Boston, Gary remporte la Coupe Memorial en 1964 avec l'équipe junior des Marlboros de Toronto. Il devient professionnel la même année et fait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey en 1965 avec les Maple Leafs de Toronto pour remplacer le gardien titulaire blessé, Terry Sawchuk. Au cours de sa carrière, Smith joue pour sept équipes différentes de la LNH et remporte le trophée Vézina en 1972 en compagnie de son coéquipier Tony Esposito ; le trophée récompense à l'époque les gardiens de l'équipe ayant encaissé le moins de buts lors de la saison. Il termine sa carrière en 1980.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1961-1962 || Majors de St. Michael's || OHA-Jr. || 31 || 24 || 6 || 1 ||  ||  || 2,68 ||  || 3 ||  || 12 ||  ||  ||  ||  || 3 ||  || 0 || 
|-
| 1962 || Majors de St. Michael's || Coupe Memorial ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 4 || 0 || 3 ||  ||  || 6,59 ||  || 0 || 
|-
| 1962-1963 || Neil McNeil Maroons || MTJHL || 28 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,35 ||  || 3 ||  || 10 ||  ||  ||  ||  || 4 ||  || 0 || 
|-
| 1963 || Neil McNeil Maroons || Coupe Memorial ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 6 || 2 || 4 ||  ||  || 4,5 ||  || 0 || 
|-
| 1963-1964 || Marlboros de Toronto || OHA-Jr. || 55 || 40 || 8 || 7 ||  ||  || 3,41 ||  || 3 ||  || 9 ||  ||  ||  ||  || 2,89 ||  || 0 || 
|-
| 1964 || Marlboros de Toronto || Coupe Memorial ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 12 || 11 || 1 ||  ||  || 3,17 ||  || 0 || 
|-
| 1964-1965 || Americans de Rochester || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 ||  ||  || 0, ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1964-1965 || Oilers de Tulsa || CPHL || 1 || 0 || 1 || 0 ||  ||  || 5, ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1964-1965 || Maple Leafs de Victoria || WHL || 8 || 1 || 5 || 0 ||  ||  || 4,38 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1965-1966 || Americans de Rochester || LAH || 37 || 20 || 11 || 4 ||  ||  || 2,86 ||  || 2 ||  || 4 || 2 || 2 ||  ||  || 3,83 ||  || 0 || 
|-
| 1965-1966 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 3 || 0 || 2 || 0 ||  ||  || 3,56 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1966-1967 || Americans de Rochester || LAH || 17 || 6 || 5 || 4 ||  ||  || 2,62 ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1966-1967 || Maple Leafs de Victoria || WHL || 17 || 6 || 8 || 3 ||  ||  || 2,97 ||  || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1966-1967 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 2 || 0 || 2 || 0 ||  ||  || 3,65 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1967-1968 || Seals d'Oakland || LNH || 21 || 2 || 13 || 4 ||  ||  || 3,19 ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1968-1969 || Seals d'Oakland || LNH || 54 || 21 || 24 || 7 ||  ||  || 2,97 ||  || 4 ||  || 7 || 3 || 4 ||  ||  || 3,29 ||  || 0 || 
|-
| 1969-1970 || Seals d'Oakland || LNH || 65 || 19 || 34 || 12 ||  ||  || 3,11 ||  || 2 ||  || 4 || 0 || 4 ||  ||  || 3,15 ||  || 0 || 
|-
| 1970-1971 || Seals d'Oakland || LNH || 71 || 19 || 48 || 4 ||  ||  || 3,86 ||  || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1971-1972 || Black Hawks de Chicago || LNH || 28 || 14 || 5 || 6 ||  ||  || 2,42 ||  || 5 ||  || 2 || 1 || 1 ||  ||  || 1,5 ||  || 0 || 
|-
| 1972-1973 || Black Hawks de Chicago || LNH || 23 || 10 || 10 || 2 ||  ||  || 3,54 ||  || 0 ||  || 2 || 0 || 1 ||  ||  || 4,62 ||  || 0 || 
|-
| 1973-1974 || Canucks de Vancouver || LNH || 66 || 20 || 33 || 8 ||  ||  || 3,44 ||  || 3 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1974-1975 || Canucks de Vancouver || LNH || 72 || 32 || 24 || 9 ||  ||  || 3,9 ||  || 6 ||  || 4 || 1 || 3 ||  ||  || 3,27 ||  || 0 || 
|-
| 1975-1976 || Canucks de Vancouver || LNH || 51 || 20 || 24 || 6 ||  ||  || 3,5 ||  || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1976-1977 || North Stars du Minnesota || LNH || 36 || 10 || 17 || 8 ||  ||  || 3,99 ||  || 1 ||  || 1 || 0 || 0 ||  ||  || 5,58 ||  || 0 || 
|-
| 1977-1978 || Bears de Hershey || LAH || 1 || 0 || 0 || 1 ||  ||  || 3,69 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1977-1978 || Capitals de Washington || LNH || 17 || 2 || 12 || 3 ||  ||  || 4,16 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1977-1978 || North Stars du Minnesota || LNH || 3 || 0 || 2 || 1 ||  ||  || 3, ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1977-1978 || Texans de Fort Worth || CHL || 13 || 8 || 3 || 1 ||  ||  || 2,98 ||  || 1 ||  || 9 || 5 || 4 ||  ||  || 2,94 ||  || 0 || 
|-
| 1978-1979 || Racers d'Indianapolis || AMH || 11 || 0 || 10 || 1 ||  ||  || 5,51 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1978-1979 || Jets de Winnipeg || AMH || 11 || 7 || 3 || 0 ||  ||  || 2,97 ||  || 0 ||  || 10 || 8 || 2 ||  ||  || 3,73 ||  || 0 || 
|-
| 1979-1980 || Jets de Winnipeg || LNH || 20 || 4 || 11 || 4 ||  ||  || 4,8 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1979-1980 || Tulsa Oilers || CHL || 22 || 7 || 11 || 4 ||  ||  || 3,31 ||  || 0 ||  || 1 || 0 || 1 ||  ||  || 6 ||  || 0 || 

| 532 || 173 || 261 || 74 ||  ||  || 3,39 ||  || 26 ||  || 20 || 5 || 13 ||  ||  || 3,22 ||  || 0 ||

Références 

Naissance en février 1944
Joueur canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Oilers de Tulsa
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Golden Seals de la Californie
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Texans de Fort Worth
Joueur des Racers d'Indianapolis
Joueur des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur des Maple Leafs de Victoria
Champion de la Coupe Memorial
Champion de la Coupe Calder
Gagnant du trophée Vézina